Das Burg-Wächter Ladies Open 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Altenkirchen, Westerwald. Das Teppichplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 14. bis 19. Februar 2023 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2023
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)